Cubanoscia är ett släkte av kräftdjur. Cubanoscia ingår i familjen Bathytropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Cubanoscia